Ахмед Ахмедов:
 Ахмедов, Ахмед Дадаш оглы (род. 1936) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Ахмед Махмуд оглы (1910—1988) — советский азербайджанский геолог-нефтяник.
 Ахмедов, Ахмед (род. 1995) — болгарский футболист.